Allan Sly ist der Name folgender Personen:

* Allan Sly (Bildhauer) (* 1951), englischer Bildhauer
 Allan Sly (Mathematiker) (* 1982), australischer Mathematiker